Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. April 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 161 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Barcelona